Adolf Frankl ist der Name folgender Personen:

* Adolf Frankl (Schriftsteller) (Hermann Harter; 1862–1958), österreichischer Schriftsteller und Lehrer
 Adolf Frankl (Maler) (1903–1983), österreichischer Maler